Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Iroda Tulyaganova che ha battuto in finale Patty Schnyder 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Jelena Dokić (secondo turno)
 Anke Huber (quarti di finale)
 Barbara Schett (quarti di finale)

 Paola Suárez (semifinali)
 Henrieta Nagyová (primo turno)
 Ángeles Montolio (secondo turno)
 Patty Schnyder (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 2001